Гимн Всероссийского общества слепых утвержден 21 апреля 2008 года. Принят по результатам конкурса, проведённого в 2007 году в соответствии с уставом ВОС. На конкурс было подано 28 проектов, к участию отобрано 13. По итогам конкурса лучшим был признан вариант гимна, предложенный композитором Халиловым и поэтом Ковалёвым, причём авторы согласились внести в проект изменения по итогам конкурса. Запись гимна была проведена на ГТРК Культура в пяти вариантах исполнения.

См. также 
 Союз инвалидов России
 Всероссийское общество инвалидов
 Всероссийское общество слепых
 Учебные заведения для инвалидов

Ссылки 
 История создания гимпа ВОС и 5 различных вариантов исполнения

Инвалидность
ВОС
Песни 2007 года